Nicolas Scheidtweiler (* 4. Dezember 1976 in Bad Driburg) ist ein deutscher Erstbesteiger im Himalaya, Unternehmer, Fundraiser und ehemaliger Offizier.

Leben 
Scheidtweiler wurde nach dem Abitur 1997 zunächst als Wehrdienstleistender zur Bundeswehr eingezogen. Währenddessen entschied er sich für die Ausbildung zum Offizier in der Panzergrenadiertruppe. Nach dem Studium der Staats- und Sozialwissenschaften an der Universität der Bundeswehr München wechselte er zur Truppe für Operative Information. 2006 und 2007 war Scheidtweiler jeweils in Afghanistan als Chief Radio der Combined Joint Psychological Operations Task Force eingesetzt. Im zweiten Einsatz war er als Radio-Experte an der Erkundung von Senderstellungen in Ostafghanistan beteiligt. Während dieser Erkundung wurde er aufgrund der unklaren Lage in Abwesenheit zum Hauptmann befördert. Nach dem Wechsel zum Truppenbetreuungssender Radio Andernach war Scheidtweiler im dritten Einsatz im Kosovo stationiert. 2010 schied er nach Ende der regulären Dienstzeit aus dem aktiven Dienst aus. Während seiner Dienstzeit absolvierte er ein Zweitstudium zum Bachelor of Laws an der Fernuniversität Hagen. Im Anschluss war Scheidtweiler im Rüstungskonzern Atlas Elektronik beschäftigt. In dieser Zeit war er zudem Mitglied im geschäftsführenden Landesvorstand und ehrenamtlicher Pressesprecher des FDP-Landesverbandes Bremen. Seit Ende dieser Tätigkeiten ist Scheidtweiler selbstständiger Unternehmer.

Bergsteigen 
Nach mehreren Marathon-Teilnahmen mit einer Zeit von unter 3 Stunden begann Scheidtweiler das Bergsteigen. Sein ursprüngliches Ziel war das Erreichen der Seven Summits. Dabei bestieg er bisher den Kilimanjaro, den Aconcagua, den Elbrus, die Carstensz-Pyramide sowie mehrere Viertausender in den Alpen. 2022 plante Scheidtweiler eine Skiabfahrt vom Manaslu ohne zusätzlichen künstlichen Sauerstoff. Nachdem sein Sherpa tödlich verunglückte, entschied er sich gegen die Skiabfahrt. Die ungewöhnlich schlechten Schnee- und Wetterverhältnisse verhinderten dann einen Gipfelerfolg.

Erstbesteigung 
Am 30. November 2021 bestieg Scheidtweiler gemeinsam mit dem Profi-Bergsteiger Jost Kobusch den  hohen Purbung im Himalaya. Nachdem dort bereits eine italienische und eine finnische Expedition gescheitert waren, standen die beiden Deutschen nach zwei Wochen vor Ort und sechs Monaten Vorbereitungszeit auf dem bisher unbestiegenen Gipfel. Dabei wählten die beiden Alpinisten eine besondere Route und traversierten über den Gipfel von Ost nach West. Das American Alpine Journal berichtete in seiner Jahresausgabe 2022 darüber.

Unternehmer 
2011 gründete Scheidtweiler zunächst eine PR-Agentur. 2013 kaufte er Anteile an einer GmbH, die den Fokus auf das Employer Branding legt. Mit diesem Fokus betreut er bis heute Kunden in der DACH-Region. Regelmäßig wird er als Redner zu unterschiedlichen Fragen der Personalgewinnung und -bindung gebucht. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf dem Azubi-Marketing.

Fundraising 
Scheidtweiler sammelt mit seinen alpinen Projekten Gelder für unterschiedliche Hilfsorganisationen. Dazu zählen derzeit die German Doctors, Eco Himal und das Soldatenhilfswerk.

Afghanistan 
Scheidtweiler hat in der Vergangenheit klar Stellung zur Lage in Afghanistan und den deutschen Ortskräften bezogen. Der Afghanistan-Veteran kritisiert dabei den naiven Umgang hinsichtlich der Beweggründe der afghanischen Angestellten.

Veröffentlichungen 
 Nicolas Scheidtweiler: Besseres Recruiting für IT-Beratungshäuser: 6 Tipps aus der Praxis. In: Wirtschaftsinformatik & Management. 08/22, 2022, , S. 278–280.
 Nicolas Scheidtweiler: Wenn die Stellenanzeige nicht zum Unternehmen passt. In: Personalmagazin. 11/21, 2021, , S. 75–76.
 Nicolas Scheidtweiler: Employer Brand: So erreichen Sie Kongruenz. In: personalSCHWEIZ. 10/20, 2020, , S. 16–17 (PDF; 0,3 MB).
 Nicolas Scheidtweiler: Antwort auf die Personalentwicklung in der VUCA-Welt. In: personalSCHWEIZ. 05/20, 2020, , S. 20–21 (PDF; 0,3 MB).
 Nicolas Scheidtweiler: Wie Arbeitgeber attraktiv werden: Das HR-Powerhouse im Employer Branding. In: Anabel Ternès, Clarissa-Diana Wilke (Hrsg.): Agenda HR – Digitalisierung, Arbeit 4.0, New Leadership.  1. Auflage. Springer Gabler, 2018, ISBN 978-3-658-21179-0.
 Nicolas Scheidtweiler: Geld verbrennen in der PR. Aber richtig. In: Pressesprecher. 02/16, 2016, , S. 31–32 (PDF; 0,5 MB).
 Nicolas Scheidtweiler: Vertrauen muss erarbeitet werden – zur Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde in Zeiten von Social Media. In: Lorenz Steinke (Hrsg.): Die neue Öffentlichkeitsarbeit. 1. Auflage. Springer Gabler, 2015, ISBN 978-3-658-06423-5.

Reportagen und Interviews 
 Joelle Hermes: Bad Driburger will achthöchsten Berg der Erde erklimmen In: Radio Hochstift. Ausstrahlungsdatum: 21. September 2022.
 Tobias Fenneker: Eine Erstbesteigung in Nepal. In: Radio Hochstift. Ausstrahlungsdatum: 14. Dezember 2021.
 Chrissie Loock: Thema: Bergsteigen. In: Radio Bremen Zebra 4. Ausstrahlungsdatum: 10. Februar 2019.
 Katrin Bernhardt: Bergsteigen am Ende der Welt auf Papua. In: Radio Andernach. Ausstrahlungsdatum: 11. Dezember 2018.
 Luc Zoll: Bremer Extremsportler sammelt Spenden für Hilfsprojekte. In: 17:30 SAT.1 REGIONAL. Ausstrahlungsdatum: 10. Juni 2018.
 Fiona Keimeier: Ein Ostwestfale auf den Seven Summits. In: Radio Hochstift. Ausstrahlungsdatum: 1. April 2018.
 Zozan Mönch: Das Spendenprojekt 7summits4help. In: ARD Cosmo Weltweit. Ausstrahlungsdatum: 10. Februar 2018.
 Sabine Kommm von Mülmann: Nicolas' Extremtouren für den guten Zweck. In: ZDF Drehscheibe. Ausstrahlungsdatum: 8. September 2017.

Weblinks 
 Porträt bei Consus Marketing GmbH
 Porträt bei Scheidtweiler PR-Agentur

Einzelnachweise 

Bergsteiger (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1976
Mann